Belize, mala srednjoamerička država na obali Karipskog mora
 Belize City, najveći grad srednjoameričke države Belize
 Belize (okrug), jedan od šest okruga u Belizeu
 Belize (rijeka), rijeka u istoimenoj državi